Малоземе́льский сельсове́т — сельское поселение в Ненецком автономном округе Российской Федерации. Единственный населённый пункт муниципального образования — посёлок Нельмин-Нос.

География 
Нельмин Нос расположен на берегу реки Печоры, в 60 километрах от административного центра Ненецкого автономного округа — города Нарьян-Мар.

Население 

 Национальный состав
Русские, ненцы, коми.

В сельсовете расположены базы семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера «Илебц», «Табседа», «Нерута», «Опседа», «Варк», «Сенга», «Вындер», «Малоземелец». Они занимаются традиционным видом хозяйствования — оленеводством, являются основными производителями сельскохозяйственной продукции.

См. также 
 Малоземельская тундра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО «Малоземельский сельсовет»
 Страница МО «Малоземельский сельсовет» на сайте МО «Заполярный район»

Сельские поселения Ненецкого автономного округа
Муниципальные образования Заполярного района